Villebois kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Villebois, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villebois-Lavalette, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villebois-les-Pins, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Villebois (ort i Kanada), Québec, Nord-du-Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar